Mužská čtyřhra Grand Prix Hassan II 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do deblové soutěže marrákešského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl rakousko-chorvatský pár Jürgen Melzer a Franko Škugor, jehož členové do turnaje nezasáhli. Melzer na konci sezóny 2021 ukončil kariéru a Škugor se odhlásil.

Vítězem se stal nenasazený, brazilsko-španělský pár Rafael Matos a David Vega Hernández, který ve finále zdolal italsko-polskou dvojici Andrea Vavassori a Jan Zieliński po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. První společně odehraný turnaj v této úrovni tenisu proměnili v trofej. Matos na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblový titul a pro Vegu Hernándeze to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Andrej Golubjev /  Fabrice Martin (semifinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)  Ariel Behar /  Matwé Middelkoop (1. kolo)  Jonatan Erlich /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2022
ATP Tour 2022